Le Tournoi de Hong Kong de rugby à sept 2011 (anglais : Hong Kong Sevens 2011) est la  étape de la saison 2010-2011 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 25 et  au Hong Kong Stadium à Hong Kong, en Chine .
La victoire finale revient à l'équipe de Nouvelle-Zélande, battant en finale l'équipe d'Angleterre sur le score de 29 à 17 .

Équipes participantes 
Vingt-quatre équipes participent au tournoi :

Phase de poules 
Classements

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Poule E 

|}

Poule F 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleur marqueur du tournoi :  Cecil Afrika (9 essais)
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Cecil Afrika (88 points)

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi de Hong Kong de rugby à sept

Lien externe 

2011
2011 à Hong Kong
Rugby à sept en 2011
Sport en mars 2011
Sport en Chine en 2011